Fertile kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fertile (Iowa)
Fertile (Minnesota)